Сапо́та, или сапотовое дерево () — растение семейства Сапотовые (Sapotaceae).

Описание 
Дерево высотой около 20 м. Листья очень крупные, длиной до 60 см, обратнояйцевидные или обратноланцетные. Цветки обоеполые, беловатые. Плоды шаровидные, красновато-коричневые, диаметром 8—20 см, с розовой, оранжевой или красной мякотью и одним крупным семенем. Чем более зрелый плод, тем интенсивнее окраска мякоти и тем более выражен сладкий вкус.

Распространение 
Родина сапоты — Южная Мексика. В настоящее время культивируется также повсюду в тропической Америке, на Кубе, на Антильских островах, на Филиппинах, в Юго-Восточной Азии.

Использование 

Древесину дерева используют для столярных работ. Плоды дерева употребляются в свежем виде, в молочных коктейлях и мороженом.

Таксономия 
 Taxon 16: 383. 1967.

Синонимы 
  nom. illeg.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Сапотовые
Фрукты